Margaret Hamilton – attrice statunitense
Margaret Hamilton – scienziata informatica e ingegnere statunitense